Vivenot ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Vivenot (1836–1874), österreichischer Offizier und Historiker
 Dominik von Vivenot (1764–1833), österreichischer Arzt